Libeňský tunel může označovat: 
 Libeňský tunel (Severozápadní dráha) – bývalý, dnes zcela odtěžený 50 m dlouhý železniční tunel Rakouské severozápadní dráhy v oblasti dnešní ulice Čuprovy nedaleko Balabenky v Praze-Libni, mezi stanicemi Praha-Vysočany a Praha-Libeň dolní nádraží
 Železniční tunel pod Bílou skálou (libeňský železniční tunel) – 340 m dlouhý železniční tunel na Holešovické přeložce nedaleko nádraží Praha-Holešovice